El topónimo Phillipsburg puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Phillipsburg, un lugar designado por el censo en el estado de Georgia;
 la ciudad de Phillipsburg, en el estado de Kansas;
 el municipio de Phillipsburg, también en el estado anterior;
 la villa de Phillipsburg, en el estado de Misuri;
 el municipio de Phillipsburg, también en el estado anterior;
 el pueblo de Phillipsburg, en el estado de Nueva Jersey; o
 la villa de Phillipsburg, en el estado de Ohio.